Fossaria är ett släkte av snäckor. Fossaria ingår i familjen dammsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dammsnäckor
Fossaria